Il negoziatore – film del 1998, di F. Gary Gray
 Il negoziatore – romanzo del 1989, di Frederick Forsyth